

Cinema
The Doctor – cortometraggio muto statunitense del 1911 diretto da J. Searle Dawley
The Doctor – cortometraggio muto statunitense del 1912 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
The Doctor – cortometraggio muto statunitense del 1926 diretto da Arthur Maude
Un medico, un uomo (The Doctor) – film del 1991 diretto da Randa Haines
 The Doctor – film direct-to-video del 2005

Musica
The Doctor – album dei Cheap Trick
The Doctor – album di Beenie Man

Televisione
The Doctor – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1952 al 1953.
The Doctor – film per la televisione statunitense del 2011 diretto da David Nutter
The Doctors – soap opera statunitense

Pagine correlate
Doctor

en:The Doctor